HLN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Helena Regional, Helena (Montana), Stati Uniti